Arzan o Arzaw o Arzew, antiga Arsenaria, ciutat d'Algèria
 Arzan o Arzen (ciutat), capital de l'Arzanene, després capital de l'emirat d'Arzen, i més tard una ciutat del Diyar Bakr, al costat de Mayyafarikin 
 Llac Arzan o Arzen, llac de l'Àsia Menor, a la proximitat del qual estava la ciutat d'Arzen
 Emirat d'Arzen, emirat d'Armènia occidental 
 Arzan Rum, Arzan al-Rum o Arzen Rum, nom antic d'Erzurum ciutat de l'orient de Turquia
 Arzan al-Zarm, petita ciutat a la riba del Bohtan Su, no molt lluny de l'altra ciutat del mateix nom